Miejscowości w Australii:
 Oakdale – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Oakdale – miasto w stanie Connecticut
 Oakdale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Oakdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Oakdale – miasto w stanie Luizjana, w parafii Allen
 Oakdale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Oakdale – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Oakdale – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Oakdale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Oakdale – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Morgan
 Oakdale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Oakdale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Oakdale (ang. Oakdale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Oakdale (ang. Oakdale Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Oakdale (ang. Oakdale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe